Norway est le nom anglais pour la Norvège.  Ce nom peut également faire référence à :

Toponymes 
De nombreuses localités portent ce nom aux États-Unis, principalement du fait de l'immigration de populations norvégiennes, surtout dans le Midwest.
 Norway (Caroline du Sud) 
 Norway (Illinois)
 Norway (Indiana)
 Norway (Iowa)
 Norway (Maine)
 Norway (Michigan)
 Norway (New York)
 Norway (Wisconsin)
 Norway Township (Michigan)
 Plusieurs townships dans le Minnesota
 Norway Township (comté de Kittson)
 Norway Township (comté de Fillmore)
 Norway Lake Township

et au Canada
 Norway, un ancien village aujourd'hui inclus dans l'agglomération de Toronto (Ontario)
 Norway, une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard
 Norway House, une communauté dans le Manitoba
 New Norway, un hameau dans la province d'Alberta

Autres
 Nevil Shute (1899-1960), de son vrai nom Nevil Norway, un écrivain britannique
 L'ancien paquebot France renommé Norway

Homonymie de toponyme